Magyarország
 Dorog, város Komárom-Esztergom megyében, az Esztergomi járásban
 Hajdúdorog, város Hajdú-Bihar megyében, a Hajdúböszörményi járásban
 Kisdorog, község Tolna megyében, a Bonyhádi járásban
 Nagydorog, nagyközség Tolna megyében, a Paksi járásban